A black box, Black box vagy Black Box kifejezés a következőket jelentheti:
 Black box (1980), Peter Hammill albuma
 Black Box (1990), a Naked City albuma
 Black box (2003), a Gasolin' albuma
Irodalom
  
Lásd még
 Feketedoboz (egyértelműsítő lap)